Lakhani ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Lakhani (* 1955), Gründer und Herausgeber des Magazins Sacred Web: A Journal of Tradition and Modernity in Kanada
 Karim R. Lakhani (* 1970), US-amerikanischer Ökonom